Le tournoi Open de Macao 2000 est l'édition 2000 du tournoi Open de Macao qui se déroule du 1er au 5 novembre 2000 à Macao. Le tournoi est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série, quatre joueurs qualifiés et une wild card le joueur local Kin Peng Sun.

Omar El Borolossy s'impose face à Ong Beng Hee.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Macao (squash)

Liens externes 

Open de Macao (squash)
Sport en Chine en 2000
2000 à Macao
Squash en 2000
Sport en novembre 2000